— японская фамилия. Известные носители:
 Китахара, Миэ (род. 1933) — японская киноактриса.
 Китахара, Риэ (род. 1991) — японская певица, участница японской поп-группы AKB48.
 Китахара, Хакусю (1885—1942) — японский поэт.